La denominación Condado de Haskell puede hacer referencia a distintos condados en Estados Unidos:

 Condado de Haskell, condado de Kansas.
 Condado de Haskell, condado de Oklahoma.
 Condado de Haskell, condado de Texas.